L'Internationaler Apano Cup 2012 (Germany F11 Futures 2012) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2012. Il torneo si è giocato a Dortmund in Germania dal 23 al 29 luglio 2012 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $10,000.

Vincitori

Singolare

 Jan-Lennard Struff ha battuto in finale  Matthias Wunner 6–1, 6–4

Doppio

 Alejandro Moreno Figueroa /  Miguel-Angel Reyes-Varela hanno battuto in finale  Patrick Pradella /  Jan-Lennard Struff 4–6, 6–4, [10–7]

Collegamenti esterni